Toxic (engl.: giftig, toxisch, Schadstoff) ist:

 Toxic (Film), Film aus dem Jahr 2008
 Toxic (Kurzfilm), Kurzfilm aus dem Jahr 1990
 Toxic (Lied), Single von Britney Spears aus dem Jahr 2004
 Toxic!, britischer Comic
 Toxic (Band), eine deutsche Band aus Weilheim
 toxic.fm, Radiosender in St. Gallen

Siehe auch:
 Toxicity, Studioalbum der Band System of a Down
 Toxic 100 Index, Rangliste der 100 größten Luftverschmutzer